Соревнования в тройном прыжке у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 19 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 16 прыгунов, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующим зимним чемпионом мира в тройном прыжке являлся Люкман Адамс из России, пропускавший этот турнир в связи с отстранением российской сборной от участия в международных соревнованиях из-за допингового скандала.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Основные соревнования в тройном прыжке у мужчин прошли 19 марта 2016 года. Китаец Дун Бинь подошёл к турниру лидером мирового сезона, опережая ближайшего конкурента на 38 сантиметров. Захватив лидерство в первой попытке, в дальнейшем он дважды улучшал свой результат и не позволил соперникам выйти вперёд. Это золото стало лишь третьим для Китая в истории чемпионатов мира в помещении. 19-летний немец Макс Хесс стал открытием соревнований: он установил новый личный рекорд (17,14 м) и выиграл серебряную медаль.

Примечания

Ссылки 
 

тройной